Die Divizia B 1937/38 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Als Staffelsieger stiegen Tricolor CFPV Ploiești und UDR Reșița in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils zwölf Mannschaften ausgetragen. Die Sieger der beiden Staffeln stiegen in die Divizia A auf. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel I 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel II 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1937/38 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1937/38
1937 38